Scaricatore (elettrotecnica) – dispositivo elettrico in grado di assorbire e dissipare l'energia di impulsi di sovratensione.
Scaricatore (idraulica) – canale destinato a convogliare acque di deflusso
Scaricatore (professione) – addetto allo scaricamento di merci